Le nom Glickman peut faire référence à :

 Dan Glickman, homme politique américain (1944) ;
 Marty Glickman, athlète puis commentateur sportif américain (1917-2001) ;
 Stephen Kramer Glickman, acteur canadien (1979) ;
 Dov Glickman, acteur israélien (1949).

Voir aussi 
 Max Gluckman